Bill Perkins – animatore 
 Bill Perkins – calciatore inglese
 Bill Perkins – produttore cinematografico e attore 
 Bill Perkins – politico statunitense
 Bill Perkins – sassofonista statunitense